Красильников Алексей Сергеевич - (род. 06 февраля 1997, Новокузнецк) — российский хоккеист.

В настоящее время является нападающим хоккейного клуба Алматы.

Биография 
Воспитанник новокузнецкого хоккея. Заниматься хоккеем начал в 2003 году. Первый тренер Лучанский Андрей Рэмович и Коньков Олег Вячеславович.

В 2014 году «серебряный призёр» Финала Первенства России среди юношей 1997 г.р. в составе команды «Салават Юлаев».

Стал лучшим снайпером набрал 6(9+1) очков.

Участник Драфта КХЛ 2014 года в городе Санкт-Петербург команда"Салават Юлаев".

С 2017—2019 год игрок хоккейного клуба «Кременчук», участник чемпионата Украинской хоккейной лиги. В 75 матчах за «Кременчук» набрал 66 (21+45) очков.

«Серебряный призёр» Чемпионата Украины в 2018 году и «Бронзовый призёр» Чемпионата Украины в 2019 в команде хоккейного клуба «Кременчуг»

По окончании сезона 2018—2019 стал обладателем трофея в номинации «Джентльмен на льду».

Статистика

Примечания 

Хоккеисты России